Gminy we Francji
  Valette (Cantal) – w regionie Owernia
  La Valette (Isère) – w regionie Rodan-Alpy
  La Valette-du-Var – w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
  Saint-Martial-de-Valette – w regionie Nowa Akwitania

Osoby
  Antoine de La Valette (1708-1767) – jezuita z Martyniki
  Jean de la Valette (1494-1568) – mistrz joannitów

Także:
  Valletta – stolica Malty